Польско-советская война

 Советско-польская война (1919—1921)
 Польский поход РККА (1939)